V.League Top Match 2013 – torneo pallavolistico femminile
V.League Top Match 2013 – torneo pallavolistico maschile